

Miejscowość w Polsce 
 Nowosiółka – część miejscowości Doratynka w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew.

Miejscowości na Ukrainie  
 Nowosiółka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim 
 Nowosiółka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim
 Nowosiółka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim
 Nowosiółka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim
 Nowosiółka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Nowosiółka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim
 Nowosiółka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Nowosiółka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Zobacz też  
 Nowosiółka Biskupia
 Nowosiółka Kostiukowa